Семе́нченко — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Семенченко, Андрей Николаевич (род. 1978) — российский футболист и тренер.
 Семенченко, Валерий Павлович (род. 1946) — российский государственный и политический деятель.
 Семенченко, Василий Алексеевич (1912—1988) — Герой Советского Союза.
 Семенченко, Виталий Сергеевич (род. 1974) — украинский хоккеист.
 Семенченко, Владимир Ксенофонтович (1894—1982) — советский физикохимик.
 Семенченко, Галина Павловна (1909—2011) — российская и советская певица, актриса оперетты.
 Медведь (Семенченко), Елена Евгеньевна (род. 1985) — российская футболистка.
 Семенченко, Иван Иванович (1897—1964) — советский учёный, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Сталинской премии.
 Семенченко, Кузьма Александрович (1896—1965) — генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза.
 Семенченко, Наталия Витальевна (род. 1976) — доктор экономических наук, член-корреспондент УАН.
 Семенченко, Семён Игоревич (род. 1974) — украинский военный, командир батальона специального назначения «Донбасс».